Müldner ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Müldner von Mülnheim (1782–1863), kurhessischer Minister
 Louis Müldner von Mülnheim (1876–1945), deutscher Offizier und Hofbeamter

Sehe auch

Müldner von Mülnheim (Adelsgeschlecht)